Horvátország
Orešje falu Sveta Nedelja községben, Zágráb megyében
Orešje Humsko falu Hum na Sutli községben, Krapina-Zagorje megyében
Orešje Okićko falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében
Donje Orešje falu Szentivánzelina községben, Zágráb megyében
Gornje Orešje falu Szentivánzelina községben, Zágráb megyében

 Szlovénia
Orešje falu Šmarješke Toplice községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Orešje na Bizeljskem falu Brežice községben, Alsó-Szávamente régióban
Orešje nad Sevnico falu Sevnica községben, Alsó-Szávamente régióban